Little People ist eine dänisch-amerikanische Knetanimationserie für Vorschulkinder aus dem Jahr 2003. Sie basiert auf der gleichnamigen Spielzeugserie. Seit 2016 erscheint unter dem gleichen Namen eine neue Version der Serie.

Handlung 
Die fünf kleinen Freunde helfen immer wenn jemand in Not ist. Die Gruppe besteht aus der klugen und stets logisch denkenden Maggie, dem cleveren und kreativen Michael, der liebevollen Sonya Lee, der impulsiven und immer positiven Eddie und der neugierigen, gelegentlich aber auch mürrischen Sarah Lynn. Gemeinsam erleben sie mit ihrem Reisebus, der von Ort zu Ort fährt, viele lustige Abenteuer und lernen dabei neue Dinge kennen. Dabei sollen Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Fantasie vermittelt werden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2000 und 2003 von Egmont Imaginationin dänisch-amerikanischer Kooperation produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 130 Folgen entstanden.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. Juli 2002 auf Super RTL statt. Zudem wurde die Serie auf DVD und auf VHS veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Spielzeug 
1959 wurde bereits von Fisher-Price der Little People-Reisebus als Spielzeug für Kinder im Vorschulalter auf den Markt gebracht. Kurze Zeit später folgten die Little People-Figuren, die sich weltweit über zwei Milliarden Mal verkauft haben. Es folgten weitere Artikel und Medienumsetzungen zur Serie. Insgesamt wurden die Figuren in über 60 Ländern verkauft und wurden 2016 in die National Toy Hall of Fame aufgenommen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Animationsserie
Fernsehserie (Dänemark)
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Spielzeug